Кара Намаз оглы Ахвердиев (; 1892, Союдлу, Елизаветпольский уезд — 1967, Маариф, Кедабекский район) — азербайджанский советский животновод, лауреат Сталинской премии 1947 года.

Биография 
Кара Намаз оглы Ахвердиев родился 1892 году в селе Союдлу Елизаветпольского уезда Елизаветпольской губернии (ныне — село в Кедабекском районе Азербайджана). По национальности — азербайджанец.

С 1930 по 1957 год Ахвердиев работал чабаном на колхозе «Путь Ильича» Кедабекского района Азербайджанской ССР. В 1939 году чабан колхоза «13-й годовщины РККА» Кара Ахвердиев получил 414 голов приплода от 424 овцематок и с каждой головы в среднем 4 кг шерсти. Указом Президиума ВС СССР от 27 апреля 1940 года награждён медалью «За трудовую доблесть».

Кара Ахвердиев участвовал в выведении новой высокопродуктивной породы мериносовых овец «Азербайджанский горный меринос». Работая в отарах, на пастбищах, Ахвердиев наблюдал за овцами и давал ценные советы учёным. За эту работу в 1947 году старший чабан овцеводческой фермы колхоза им. 13-летия РККА Азербайджанской ССР Кара Ахвердиев был удостоен Сталинской премии.

Кара Ахвердиев был награждён также орденами Трудового Красного Знамени и «Знак Почёта», большой золотой и серебряной медалями ВДНХ.

В Кедабекском районе была учреждена премия «Чабан Кара», в честь Ахвердиева сочинена песня. В 1950 году на Бакинской киностудии был снят документальный фильм «», удостоенный специального приза Каннского кинофестиваля 1951 года. В одном из эпизодов фильма был показан чабан Кара Ахвердиев.

Скончался Кара Ахвердиев 6 декабря 1967 года года в селе Маариф Кедабекского района Азербайджанской ССР.

Примечания

Литература 
 

Чабаны Азербайджана